Фрил () — ирландская фамилия (оригинальное написание — ). Известные носители:
 Фрил, Анна (род. 1976) — британская актриса.
 Фрил, Брайен (1929—2015) — ирландский писатель и драматург.
 Фрил, Генри Джеймс (1823—1869) — канадский общественный деятель и журналист.
 Фрил, Эдди (род. 1962) — ирландский певец, музыкант и композитор.